Orlice ist die tschechische Bezeichnung für:

 Adler (Fluss), Fluss in der Tschechischen Republik

Siehe auch:
 Erlitz